Tanna (gènere), gènere dins la família dels cicàdids
 Tanna (illa), illa de Vanuatu
 Tanna (Alemanya), ciutat de Turíngia, Alemanya